Wyniki wyścigów kolarskich podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach.

Medaliści

Tabela medalowa

Bibliografia 
  [dostęp 2014-02-01]
  [dostęp 2014-02-01]

 
1896